Kevin Costner (1955-), acteur, réalisateur, chanteur et producteur de cinéma américain ;
 Chris Costner-Sizemore (1927 -), femme américaine, diagnostiquée comme souffrant du trouble de la personnalité multiple.
Patronyme anglais